Seznam zgodovinskih obletnic.

Izbrane obletnice 

 Izbrane okrogle obletnice

Vse obletnice

Glej tudi 

 Aktualno dogajanje
 Wikipedija:Biografije živečih oseb/Domnevno umrli

Zunanje povezave 

 Na danšanji dan , Svarog.org
 Na današnji dan, Rtvslo.si
 Na današnji dan, Zgodovinsko-drustvo-kovacic.si.

V angleščini

 On-This-Day.com
 The History Channel: današnji dan v zgodovini
 Danes v zgodovini znanosti

Časovni pregledi